Simon Says (englisch „Simon sagt“) steht für:

 Simon says (Spiel), amerikanisches Kinderspiel
 Simon Says (Band), schwedische Progressive-Rock-Band
 Simon Says (US-Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Simon Says (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 Simon Says (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Pharoahe Monch